Geografie:
Kettering (district), een district in het Engelse graafschap Northamptonshire
Kettering (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
Kettering (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Kettering (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Kettering (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Overige:
Kettering Town FC, een Engelse voetbalclub